Anggaswangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Anggaswangi, Jawa Tengah, by, 
 Anggaswangi, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar